Клейтон де Соза Морейра (; род. 24 февраля 1988, Прая, Кабо-Верде) — люксембургский футболист, полузащитник клуба «Ф91 Дюделанж». Выступал в сборной Люксембурга.

Биография

Клубная карьера 
Выступал за молодёжную команду люксембургского «Женесса». В 2004 году попал в основной состав. В августе 2007 года в одном из матчей чемпионата Люксембурга получил травму — перелом голени-малоберцовой связки. Клейтон Морейра играет под 2 номером.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Люксембурга до 21 года. С 2006 года выступает за национальную сборную Люксембурга.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 
 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Женесс»
Игроки ФК «Ф91 Дюделанж»